Joginder Singh (rallyrijder) (1932-2013), Keniaas rallyrijder
 Joginder Singh (hockeyer) (1940-2002), Indiaas hockeyer